Tramway de Cassel peut faire référence à :
 Tramway de Cassel, réseau de tramway de la ville de Cassel en Allemagne.
 Tramway de Cassel,  ancienne ligne de tramway de la ville de Cassel en France.